Desai ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Desai (* 1937), indische Schriftstellerin
 Ajay Desai (1956/57–2020), indischer Wildtier- und Tierschutzexperte 
 Bhulabhai Desai (1877–1946), indischer Unabhängigkeitsaktivist und renommierter Rechtsanwalt
 Chandrakant S. Desai (* 1936), indisch-US-amerikanischer Bauingenieur für Geotechnik
 Dhirajlal Bhulabhai Desai (1908–1951), indischer Diplomat
 Hitendra Kanaiyalal Desai (1915–1993), indischer Politiker des Indischen Nationalkongresses (INC)
 Jayant Desai (1909–1976), indischer Filmregisseur und -produzent
 Kiran Desai (* 1971), indisch-US-amerikanische Autorin
 Mahadev Desai (1892–1942), indischer Sekretär und enger Mitarbeiter Gandhis
 Meghnad Desai, Baron Desai (* 1940), britischer Agrar- und Wirtschaftswissenschaftler
 Morarji Desai (1896–1995), indischer Politiker
 Neera Desai (1925–2009), indische Sozialwissenschaftlerin
 Prabodh Dinkarrao Desai (1930–2004), indischer Jurist
 Radhika Desai (* 1963), indische Politikwissenschaftlerin
 Vasant Desai (1912–1975), indischer Filmmusik-Komponist
 Zeel Desai (* 1999), indische Tennisspielerin